Christian von Eberstein ist der Name folgender Personen:

* Christian Franz von Eberstein (1719–1797), Dompropst zu Basel, Kirchenhistoriker
 Christian Ludwig von Eberstein (1650–1717), deutscher Beamter